Heureka steht für:

 (4133) Heureka, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Heureka, ein Ausspruch
 Heureka (Album), das 2008 veröffentlichte sechste Studio-Album der deutschen Indie-Rock-Band Tomte
 Heureka (Ausstellung), eine Forschungsausstellung 1991 in Zürich
 Heureka (Band), ein deutsches Kammerorchester
 Heureka (Manga), ein Manga von Hitoshi Iwaaki
 Heureka (Plastik), ein Kunstwerk von Jean Tinguely
 Heureka (Poe), 1848 veröffentlichtes Werk des amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe
 Heureka (Science Center) in Vantaa, Finland
 Heureka-Klett (Softwareverlag)
 Stiftung heureka, eine Stiftung zur Förderung einer zukunftsfähigen umweltschonenden Mobilität.

Siehe auch:

 Eureka